Amerikai Egyesült Államok
Bakersfield (Kalifornia)
Bakersfield (Missouri)
Bakersfield (Texas)
Bakersfield (Vermont)